Andrzej Pałys (ur. 1957) – polski polityk
 Anna Pałys (ur. 1995) – polska lekkoatletka
 Joanna Pałys (ur. 1981) – polska malarka
 Marcin Pałys (ur. 1964) – polski chemik
 Renata Pałys (ur. 1956) – polska aktorka